Parroquia puede hacer referencia a varios artículos:

Religión 

 Parroquia (religión), división territorial de las Iglesias cristianas
 Iglesia parroquial, iglesia sede de una parroquia

Divisiones administrativas civiles 

 Parroquia (civil), entidad subnacional en algunas naciones
 Parroquia rural (Asturias), en el Principado de Asturias, España, entidad territorial inferior al municipio o concejo.

Enlaces externos